Pignolata glassata è un dolce glassato tipico della provincia di Messina e Reggio Calabria.
 Pignolata al miele è un dolce al miele tipico di alcune zone del Meridione d'Italia.